Когуч — українське прізвище.

Відомі носії:

 Когуч Борис Федорович — український військовий діяч, поручник Української повстанської армії, політвиховник ТВ-22 «Чорний ліс».
 Когуч Павло Михайлович — український військовий діяч, поручник Української повстанської армії, командир сотень УПА «Заведії» та «Месники».

Українські прізвища